

Турбат — річка у Закарпатській області, ліва притока Брустурянки

Турбат — місто в Пакистані

Турбат — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Турбатський сільський округ